Ивлиев (Ивлиева) — русская фамилия.

Известные носители:
 Ивлиев, Григорий Петрович (род. 1957) — российский государственный и политический деятель, депутат Госдумы России.
 Ивлиев, Дмитрий Иванович (1911—1986) — советский геолог, Герой Социалистического Труда (1971).
 Ивлиев, Иван Дмитриевич (1916—1966) — советский танкист, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Ивлиев, Константин Алексеевич (род. 2000) — российский шорт-трекист, чемпион Европы.
 Ивлиев, Юрий Дмитриевич (1923—1945) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Ианнуарий (Ивлиев) (1943—2017) — российский православный библеист и богослов.

 Ивлиева, Гелена Николаевна (род. 1943) — советская, российская актриса кино.
 Ивлиева, Елизавета Михайловна (род. 1982) — российская шорт-трекистка.
 Ивлиева, Марина Фёдоровна (1965—2021) — российский юрист, общественный деятель, заведующая кафедрой финансового права юридического факультета МГУ.
 Ивлиева, Юлия Николаевна (род. 1981) — российская баскетболистка.
 Ивлиева Юлия Федоровна (род. 1980) — российская писательница.

См. также